Агиос Андониос може да се отнася за:
 Жервени, на гръцки Агиос Андониос, село в дем Костур, Гърция;
 Лелово, на гръцки Агиос Андониос, село в дем Кукуш, Гърция;
 Агиос Андониос, до 1927 година Доганджи, село в дем Седес, Гърция.